Die Little League World Series 1960 war die 14. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport. Zum ersten Mal nahmen acht Regionen teil, diese Anzahl blieb, mit Ausnahme von 1975, unverändert bis zur Verdopplung des Teilnehmerfeldes 2001.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Trostrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1960
1960
Sportveranstaltung in South Williamsport